Асторга () — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Асторга. Население составляет 24 508 человек на 2006 год. Занимает площадь 434,791 км². Плотность населения — 56,4 чел./км².

История 
Город основан 14 декабря 1959 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 219.330.265,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.097,44 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,750 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана